Harlem – dzielnica Nowego Jorku
 Harlem – polski zespół muzyczny
Miejscowości:
 Harlem – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hendry
 Harlem – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Columbia
 Harlem – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Blaine
Gminy w USA:
 Harlem  (ang. Harlem Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Harlem  (ang. Harlem Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Harlem  (ang. Harlem Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Harlem  (ang. Harlem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware

Zobacz też 

 Haarlem – miasto w Holandii